«Союз ТМ-31» — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором осуществлена первая экспедиция на Международную космическую станцию — МКС-1. Был запущен при помощи ракеты-носителя Союз-У в 07:52 UTC 31 октября 2000 года.

Экипаж старта 

  (Роскосмос) Юрий Гидзенко (2) — командир «Союза ТМ-31», пилот МКС.
  (Роскосмос) Сергей Крикалёв (5) — бортинженер.
  (НАСА) Уильям Шеперд (4) — командир МКС, бортинженер-2 «Союза ТМ-31».

Дублирующий экипаж 

  (Роскосмос) Владимир Дежуров — командир «Союза ТМ-31», пилот МКС.
  (Роскосмос) Михаил Тюрин — бортинженер.
  (НАСА) Кеннет Бауэрсокс — командир МКС, бортинженер-2 «Союза ТМ-31».

Экипаж возвращения 

  (Роскосмос) Талгат Мусабаев (3)
  (Роскосмос) Юрий Батурин (2)
  (НАСА) Деннис Тито (1)

Описание полёта 
«Союз ТМ-31», нёсший на борту экипаж из трёх человек, успешно произвёл стыковку с модулем «Звезда» международной космической станции 2 ноября 2000 года, примерно в 09:21 UTC. Транспортный космический корабль «Прогресс М1-3», который до этого был состыкован со «Звездой», был отстыкован, чтобы уступить место «Союзу».

Экипаж, состоящий из двух россиян и одного американца, провёл более четырёх месяцев на МКС и вернулся на Землю 21 марта 2001 года на американском космическом челноке «Дискавери» STS-102.

В первые дни своего пребывания на станции команда в непрерывном режиме собирала множество систем первой необходимости и настроила портативную компьютерную сеть, которая помогла запустить все остальные системы станции. Следующие месяцы пребывания на станции были посвящены разгрузке и монтажу различного технического и научного оборудования, а также тренировкам и упражнениям на переносимость длительного пребывания в космическом пространстве.

Экипаж «Союза ТМ-31» был первой группой людей, перед которой была поставлена плановая задача долговременного «постоянного обитания» на МКС.

Изображения

Примечания

См. также 
 Список аппаратов серии Союз
 Хронология пилотируемых космических полётов
 Список космических запусков России в 2000 году

Ссылки 
 Запуск ТК «Союз ТМ-31» с первым основным экипажем МКС. Журнал «Новости космонавтики».
 Экипажи первой длительной экспедиции. РКК Энергия.
 Экспедиция 1 . НАСА.
 Список экспедиций. НАСА.
 Космический корабль «Союз ТМ-31».

Космические корабли серии «Союз»